Il doppio del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Ion Țiriac che hanno battuto in finale Patrice Dominguez e Rolf Norberg 7–5, 7–6.

Teste di serie 
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (campioni)
 Ricardo Cano /  Hans Gildemeister (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aix-en-Provence Open 1977